Улица Кипре́нского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Кипренского — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Кипренского — улица в Москве.
 Улица Кипренского — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).